Омук-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Омук-Кюеле — озеро, правобережье р. Омолой, Республика Саха (Якутия), координаты 69°32' с. ш. 132°20' в. д.
 Омук-Кюеле — озеро, в левобережье р. Малая Казачка, в западной части Яно-Индигирской низменности, Республика Саха (Якутия), координаты 70°35' с. ш. 136°17' в. д.
 Омук-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Тельгеспит, Республика Саха (Якутия), координаты 61°22' с. ш. 112°56' в. д.
 Омук-Кюеле — озеро, в левобережье р. Огоннёр-Юряге, Республика Саха (Якутия), координаты 70°57' с. ш. 132°01' в. д.

См. также 
 Омук-Кюёль (значения)
 Омук-Кюель

Примечания